Arnold Jonke – ex canottiere austriaco
 Frank Jonke – calciatore canadese
 Gert Jonke – scrittore e poeta austriaco
 Till-Joscha Jönke – cestista tedesco